Dans le discours scientifique, un objet est dit discret lorsqu'il n'est pas . L'opposition du continu et du discret est un thème philosophique important déjà interrogé par la philosophie grecque.

Mathématiques 
 discret s'utilise comme synonyme de dénombrable,
 les mathématiques discrètes sont la branche des mathématiques qui se consacre spécifiquement à l'étude d'objets discrets et centre son étude sur les ensembles finis,
 en topologie, les concepts de topologie discrète et d'ensemble discret formalisent la notion. Un groupe discret est un groupe topologique dont la topologie est discrète ; on définit aussi la notion de famille discrète de parties d'un espace topologique,
 en probabilités, une variable aléatoire discrète prend ses valeurs dans un ensemble discret, une Loi de probabilité discrète a pour support un ensemble discret ,
 en analyse numérique, la discrétisation construit un ensemble discret comme approximation d'un système continu.

Sciences et techniques 
 en traitement du signal, un système discret ne prend en compte des informations qu'à des valeurs précises de la variable indépendante, par exemple à des instants ou des lieux précis,
 en théorie de l'information, un canal discret transmet une suite d'éléments pris dans un nombre fini de symboles ;
 en électronique, un composant discret et un circuit discret s'opposent à un circuit intégré qui regroupe dans un seul boîtier des composants dans un circuit électronique inaccessible.

Autres 
 Discret,  de AP.

Références

Voir aussi 

Quantification